Příjmení František Tuček nosí více významných osobností:

 František Řehoř Tuček (1708–1771) – český dominikán
 František Šourek-Tuček (???–???) – český šermíř, olympionik na LOH 1908
 František Vincenc Tuček (Tuczek; 1755–1820) – český hudební skladatel